Andreou ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasios Andreou (1877–1947), griechischer Sportler
 Antonis Andreou (* 1974), zyprischer Sportschütze
 Constantin Andreou (1917–2007), griechisch-französischer Maler
 Georgios Andreou (* 1974), zyprischer Zehnkämpfer
 Ioannis Andreou, griechischer Schwimmer
 Panagiotis Andreou (* 1978), griechischer Fusion- und Weltmusiker
 Stelios Andreou (* 2002), zyprischer Fußballspieler